Cimitero degli inglesi – cimitero di Firenze
 Cimitero degli inglesi di Messina – cimitero di Messina
 Antico cimitero degli inglesi  – cimitero di Livorno
 Nuovo cimitero degli inglesi – cimitero di Livorno
 Cimitero degli inglesi – nome comune del cimitero acattolico di Roma
 Cimitero degli inglesi – nome comune del cimitero acattolico di Santa Maria della Fede di Napoli

Pagine correlate
 Cimitero inglese